Oldfield (Bradford) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Oldfield (Kirklees) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Oldfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Oldfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Oldfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire